Horváth Balázs (1919–1945) huszárzászlós
 Horváth Balázs (1942–2006) ügyvéd, politikus, az Antall-kormány első belügyminisztere
 Horváth Balázs (1952) fotóművész
 Horváth Balázs (1976) zeneszerző
Hasonló nevűek
 Horváth Balázs Ferenc (1858–1913) premontrei kanonok, főgimnáziumi igazgató-tanár